Gagra (stad), een stad in Georgië
Gagra (district)
Gagra (rivier), een rivier in Rusland